Arta (periferie-district), een periferie-district in de Griekse periferie Epirus
 Arta (stad in Griekenland), de hoofdstad van dat departement
 Arta (regio), een regio in Djibouti
 Arta (stad in Djibouti), de hoofdstad van die regio
 Arta (organisatie), instelling gericht op het leveren van verslavingszorg
 Arta (geslacht), een geslacht van vlinders
 Algemene Regeling voor Tuinarchitecten, in 2005 vervallen modelovereenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, opgevolgd door De Nieuwe Regeling (DNR 2005, vanaf 2011 DNR 2011)
 Artà, Spaanse gemeente